Wandern ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Wędrzyn, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Wandern im Landkreis Oststernberg, Brandenburg); siehe Sulęcin

Wandern bezeichnet:
 eine Sportart oder Freizeitbeschäftigung, siehe Wandern
 das Umsetzen von Bienenvölkern durch Imker, siehe Wandern (Bienen)
 die Tierwanderung
 die Fischwanderung
 die Wanderjahre nach der Berufsausbildung als Geselle, ehemals eine der Voraussetzungen zur Erlangung des Meistertitels

Siehe auch:
 Migration
 Wanderer